CVU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corvo Islands (Portogallo - Azzorre)
 CVU – hull classification symbol di Utility Aircraft Carrier – portaerei utility